L'édition masculine 2011 du tournoi de tennis de Barcelone se déroule du 18 au  sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 500. Rafael Nadal remporte l'épreuve de simple, Santiago González et Scott Lipsky celle de double.

Faits marquants

Forfaits 
Le britannique  mondial Andy Murray (à cause d'une blessure au coude)ainsi que le tchèque  mondial Tomáš Berdych (à cause d'une gastro-entérite) déclarent forfait. Ils sont respectivement remplacés par l'Allemand Mischa Zverev et le Portugais Rui Machado en tant que Lucky loser.

Pendant le tournoi 
Le suédois Robin Söderling, tête de série  et finaliste de l'édition précédente, s'incline dès son  dans le tournoi face au croate Ivan Dodig.

Lauréats 
Rafael Nadal remporte son  en simple en battant en finale David Ferrer. Il s'agit du  et  sur terre battue. Il s'impose pour la  à Barcelone (en 7 participations), soulevant ainsi son  de la saison.

En double, Santiago González et Scott Lipsky remportent leur  ensemble en battant en finale les jumeaux américains Bob et Mike Bryan. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Records 
Rafael Nadal devient le  de l'ère Open à s'imposer au moins six fois dans deux tournois (avec Monte-Carlo).

Primes et points 

NB : Si une tête de série est éliminée dès son entrée en lice, elle remporte les points d'une défaite au , même si elle en a été exemptée.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Barcelone
 Saison 2011 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Barcelone (WTA 2011) (tournoi féminin)
 Tournois ATP 500

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2011
Sport en Espagne en 2011
Barcelone
Tennis en avril 2011